Dongfeng Motor Wuhan Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2017 z cyklu Wuhan Open rozgrywany w dniach 24–30 września 2017 roku w Wuhanie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 666 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017 w Chinach
2017